Ла-Кору́нья (, ) — провінція на північному заході Іспанії у складі автономного співтовариства Галісія. Адміністративний центр — Ла-Корунья. Через провінцію проходить паломницький шлях святого Якова.

Назва 
 Кароні́йська прові́нція () — латинська назва провінції; походить від латинської назви міста Ла-Корунья — Каронія.
 Кору́нія — назва від старого кириличного написання міста.
 Корунья, або Коруня (, ) — сучасна іспанська і галісійська назви; 
 іспанською — Ла-Коруня (, );
 галійською — А-Коруня (, ).

Адміністративний поділ

Релігія 
 Компостельська церковна провінція Католицької церкви

Примітки

Посилання 

Провінції Іспанії
Галісія